Hops ist der Nachname folgender Personen:
 Franz Magnus Hops (1717–1756), deutscher Bildhauer
 Johann Adam Hops (* 1708; † um 1775), deutscher Bildhauer
 Johann Baptist Hops (1736–1788), deutscher Bildhauer
 Johannes Hops (* 1681; † um 1730), deutscher Bildhauer
 Johannes Paul Hops (* 1734), deutscher Bildhauer
 Josef Anton Hops (1720–1761), deutscher Bildhauer
 Tom Hops (1906–1976), deutscher Maler und Grafiker

HOPS ist die Abkürzung für:
 Hirnorganisches Psychosyndrom, siehe Organisches Psychosyndrom

Siehe auch:

Abkürzung